Henrik Solberg (né le  à Trondheim en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière senior dans la GET ligaen en 2006 avec le Lillehammer IK puis passe deux saisons au Trondheim IK. En 2008, il signe aux Stavanger Oilers avec qui il remporte le titre national en 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que la Coupe continentale 2014.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006|| Lillehammer IK || GET Ligaen || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Trondheim IK || GET Ligaen || 41|| 2|| 9|| 11|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Trondheim IK || GET Ligaen || 39|| 3|| 9|| 12|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Stavanger Oilers || GET Ligaen || 44|| 1|| 4|| 5|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Stavanger Oilers 2 || 1. divisjon || 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Stavanger Oilers || GET Ligaen || 45|| 4|| 16|| 20|| 44|| 18|| 1|| 9|| 10|| 32
|-
| 2010-2011 || Stavanger Oilers || GET Ligaen || 43|| 3|| 15|| 18|| 71|| 16|| 2|| 4|| 6|| 36
|-
| 2011-2012 || Stavanger Oilers || GET Ligaen || 37|| 4|| 8|| 12|| 68|| 11|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2012-2013 || Stavanger Oilers || GET Ligaen || 24|| 1|| 4|| 5|| 45|| 17|| 1|| 2|| 3|| 28
|-
| 2013-2014 || Stavanger Oilers || GET Ligaen || 41 || 3 || 11 || 14 || 42 || 17 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 2014-2015 || Stavanger Oilers || GET Ligaen || 44|| 6|| 19|| 25|| 18|| 15|| 2|| 4|| 6|| 12
|-
| 2015-2016 || Stavanger Oilers || GET Ligaen || 41|| 3|| 10|| 13|| 14|| 15|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2016-2017 || Stavanger Oilers || GET Ligaen || 45|| 0|| 14|| 14|| 20|| 14|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2017-2018 || Stavanger Oilers || GET Ligaen || 25|| 0|| 4|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en avril 1987
Naissance à Trondheim
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur des Stavanger Oilers
Défenseur de hockey sur glace